Утеушов:

 Утеушов, Азат Алашевич (род. 1984) — казахстанский футболист.
 Утеушов, Алаш Тулепович (род. 1956) — советский футболист, казахстанский тренер.